Op het Australian Open 1988 speelden de mannen in het dubbelspel van 11 tot en met 24 januari 1988.

Algemeen 
Rick Leach en Jim Pugh wonnen de dubbelspeltitel door in de finale het duo Jeremy Bates en Peter Lundgren te verslaan met 6-3, 6-2 en 6-3.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema ATP
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1988